faktura (dokument)
 faktura (muzyka)
 faktura (struktura powierzchni)
 faktura dzieła sztuki